Dit is de lijst van Nederlandse voetbalkampioenen van het seizoen 2005/06.

Bij de mannen betreft het de kampioenen in de veldvoetbalcompetities voor de standaardelftallen, zijnde de beide profcompetities en de kampioenen van de 239 amateurcompetities (82 op zaterdag, 157 op zondag) van de Hoofdklasse tot en met de Zesde klasse, alsmede de algeheel-, de zaterdag- en zondagamateurkampioen.

Bij de vrouwen betreft het de kampioenen van de Hoofdklasse en de Eerste klasse.

Mannen 
In de Eredivisie prolongeerde PSV de landstitel, hun negentiende titel in totaal en het zestiende kampioenschap in de eredivisie. In de Eerste divisie behaalde Excelsior voor de derde keer het kampioenschap; de eerste twee werden in de seizoenen 1973/74 en 1978/79 behaald. Excelsior kwalificeerde zich hiermee voor de zesde keer voor de Eredivisie.

In district Oost behaalden de zondagclubs Avanti Wilskracht (4A-3A-2J) en VV De Gazelle (5H-4H-3B) beide voor het derde opeenvolgende seizoen het klassekampioenschap. 

De zaterdagclub IJsselmeervogels behaalde in de Hoofdklasse B voor de tweede keer op rij het klassekampioenschap, RKSV Schijndel deed hetzelfde in de Zondag Hoofdklasse B. In de zaterdagafdeling behaalden NSC (Oost 3B-2I), Sportlust '46 (West-II 3B-2C), Bruse Boys (Zuid-I 4B-3A), VV Groningen (Noord 5D-4C), VV Young Boys (West-I 5B-4E), en in de zondagafdeling USV Hercules (West-I 3D-2B), VV Zuidwolde (Noord 4F-3D), RKVV Onze Gezellen (West-I 4D-3B), VVIJ (West-I 4H-3D), Olyphia (Noord 5B-4C), RKSV Venhorst (Zuid-II 6G-5G) eveneens voor het tweede opeenvolgende seizoen het klassekampioenschap.

Landelijk

Zaterdagclubs
 N.B. Clubs gemarkeerd met * werden kampioen na beslissingswedstrijd.

Zondagclubs
 N.B. Clubs gemarkeerd met * werden kampioen na beslissingswedstrijd, met ** na beslissingswedstrijden (onderlinge halve competitie).

Beslissingswedstrijden
In dertien competities eindigden twee clubs bovenaan met een gelijk puntentotaal, het kampioenschap in deze competities werd beslist door een beslissingswedstrijd op neutraal terrein. 
In Zuid-II zondag 6D eindigden drie clubs met hetzelfde puntentotaal, deze clubs speelden onderling een halve competitie om de titel.
 
 * Dijkse Boys kampioen vanwege beter doelsaldo in eindstand competitie

Vrouwen

Landelijk

Nederlands voetbalseizoen 2005/06